Лавис
 Лавис — коммуна в Италии.
 Лавис — разновидность гравюры на металле.
 Лавис, Крис — канадский мультипликатор.
 Лависс, Эрнест (1842—1922) — французский историк.